Атекескитла има више значења:

 Атекескитла (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атекескитла (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику